Le dimanche  est le 164 jour de l'année 1993.

Naissances 
 Andrei Voicu, coureur cycliste roumain.
 Deepika Kumari, archère indienne
 Denis Ten (mort le ), patineur artistique kazakh
 Gonzalo Martínez, footballeur argentin
 Jéromine Chasseriaud, actrice française
 Jack Burnell, nageur britannique spécialisé dans la nage en eau libre
 Max Walscheid, coureur cycliste allemand
 Mitko Tsenov, athlète bulgare
 Philip George, DJ britannique
 Simona Senoner (morte le ), spécialiste italienne du saut à ski
 Thanawut Sanikwathi, cycliste thaïlandais
 Thomas Partey, joueur de football ghanéen
 Vladimir Tchivel, joueur russe de volley-ball

Décès 
 Deke Slayton (né le ), astronaute américain
 Ena Gregory (née le ), actrice australienne
 Ewald Dytko (né le ), footballeur polonais
 John Campbell (né le ), guitariste de blues

Événements 
 Découverte des astéroïdes :
 (10135) 1993 LZ1
 (18412) Kruszelnicki
 (18413) Adamspencer
 (21150) 1993 LF1
 (21151) 1993 LO1
 (35159) 1993 LH1
 (7477) 1993 LC
 Grand Prix automobile du Canada 1993
 Fin du tour d'Italie 1993
 Fin du tournoi de tennis Classic de Birmingham 1993

Voir aussi 
 13 juin et juin 1993